Als Kabinett Erckert werden folgende Südtiroler Landesregierungen unter Landeshauptmann Karl Erckert (SVP) bezeichnet: 

 Kabinett Erckert I, von 1948 bis 1952
 Kabinett Erckert II, von 1952 bis 1956